Hsieh Su-wei e Oksana Kalašnikova erano le detentrici del titolo, ma Hsieh ha deciso di partecipare a Dubai. Kalašnikova ha giocato insieme a Natela Dzalamidze, perdendo ai quarti di finale contro Irina Maria Bara e Mihaela Buzărnescu.

Georgina García Pérez e Fanny Stollár hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Kirsten Flipkens e Johanna Larsson con il punteggio di 4–6, 6–4, [10–3].

Teste di serie 

  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (finale)
  Anna Smith /  Renata Voráčová (primo turno)

  Natela Dzalamidze /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)
  Lesley Kerkhove /  Lidzija Marozava (quarti di finale)

Wildcard 

 Dalma Gálfi /  Panna Udvardy (primo turno)

  Anna Bondár /  Ágnes Bukta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hungarian Ladies Open 2018